

Жінки 
 Караченцева Валентина Юхимівна (* 1940) — астрономиня, докторка фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Чоловіки 
 Караченцев Олександр Юрійович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Караченцев Юрій Іванович (* 1957) — український лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, член-коресондент НАМНУ, заслужений діяч науки і техніуи України.